A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a síugrás versenyszámainak Erzurum adott otthont. A férfi csapat síugrást normálsáncon február 17-én rendezték.

Eredmények

Források 
 

Síugrás a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon